Attractiepark Sprookjeshof is een attractiepark in de Drentse plaats Zuidlaren. Het park is eigendom van Tjebbe Haringa, die het park op 1 februari 2015 overnam van de familie Tolner.

Attracties 
Het attractiepark is deels buiten en deels binnen gelegen. Het buitengedeelte bestaat uit enkele attracties, een kinderboerderij en een sprookjesbos met 25 sprookjes die met knoppen kunnen worden geactiveerd. Het binnengedeelte bestaat uit een indoor speelhal van 3.000 m2 met de naam Kabouter Klauter Kasteel en een Sprookjestheater. Buiten het park is een restaurant te vinden met de naam 't Hof van Zuidlaren. Ook kan er een rondvaart van 75 minuten worden gemaakt over het Zuidlaardermeer. 

Recreatie in Drenthe
Attractiepark in Nederland
Tynaarlo